

Гауленд — місто, штат Мен
 Гауленд — переписна місцевість, штат Мен